Sex & Violins () — дебютный студийный альбом шведской кантри-группы «Rednex», вышедший в 1995 году.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания 

Дебютные альбомы 1995 года
Альбомы Rednex